Isabel de Castilla puede hacer referencia a varias mujeres destacadas en la historia de España:
 Isabel de Castilla (1283-1328), reina consorte de Aragón por su matrimonio con Jaime II de Aragón.
 Isabel de Castilla (1355-1392), hija de Pedro I de Castilla.
 Isabel la Católica (1451-1504), reina de Castilla, casada con Fernando II de Aragón. 
 Isabel de Aragón (1470-1498), hija de la anterior, reina de Portugal por su boda con Manuel I de Portugal.
 Isabel de Castilla (n. 1518), hija de Germana de Foix.